Озерище — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Озерище — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Озерище — упразднённый посёлок в Чечерском районе Гомельской области.
 Озерище — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Озерище — посёлок в Жуковском районе Брянской области.
 Озерище — посёлок в Злынковском районе Брянской области.
 Озерище — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Озерище — посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 Озерище — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Озерище — деревня в Смоленском районе Смоленской области.

Украина 
 Озерище — село в Каневском районе Черкасской области.

Другое 
 Озерище — железнодорожная станция в Минске.
 Озерище — микрорайон Минска.

См. также 
 Озерищенское сельское поселение
 Озерицы
 Озерки
 Озерщина